Elisabeth Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Ebeling (Schriftstellerin) (1828–1905), deutsche Schriftstellerin und Dramatikerin
 Elisabeth Ebeling (Schauspielerin) (1946–2020),  deutsche Schauspielerin